Punk Goes Acoustic — третий сборник из серии Punk Goes…, выпущенный на лейбле Fearless Records 21 октября 2003 года и включающий в себя как прежде выпущенные, так и впервые записанные акустические версии песен различных панк-рок-групп. Вместе со сборником был выпущен бонус — 8-трековый сплит, 4 трека из которого записала звукозаписывающая студия Victory Records.

Список композиций

Бонус диск 
 «Onto Morning Stars» — Anatomy of a Ghost (Fearless Records)
 «Still Standing» — Rock Kills Kid (Fearless Records)
 «New Way To Dance» — The Kinison (Fearless Records)
 «Anything» — Plain White T's (Fearless Records)
 «Taking It All Back» — Count the Stars (Victory Records)
 «Shevanel Take 2» — Between the Buried and Me (Victory Records)
 «I Loved the Way She Said L.A.» — Spitalfield (Victory Records)
 «Giving Up» — Silverstein (Victory Records)

Примечания 

Сборники 2003 года
Сборники на английском языке